Die Schweizer Unihockeymeisterschaft 2014/15 Damen ist die 29. Spielzeit um die Unihockey-Meisterschaft der Frauen.

An der Nationalliga A nehmen 8 Mannschaften teil, wobei die ersten vier in die Playoffs kommen und die letzten beiden Teams in einer Playoutpartie bestimmt, wer gegen den Playoffsieger der Nationalliga B um den Klassenerhalt spielen muss. Die Nationalliga B enthält acht Vereine.

Nationalliga A

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen.

Somit ist Piranha Chur Schweizer Meister nach einem 5:3-Sieg im Superfinal über den UHC Dietlikon.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus einer Partie, nämlich der Siebt- gegen den Achtplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei der Verlierer der Partie an den Auf-/Abstiegsspielen teilnehmen muss.

Auf-/Abstiegsspiele NLA/NLB 
In den Auf-/Abstiegsspielen muss der Playoutverlierer der NLA in einer Best-of-Five-Serie gegen den Playoffgewinner der Nationalliga B antreten.

Somit steigt Unihockey Berner Oberland in die NLA auf.

Nationalliga B

Hauptrunde

Playoffs 
Die Playoffs wurden im Modus Best-of-Five ausgetragen. Der Gewinner der NLB-Playoffs ist berechtigt an den Auf-/Abstiegsspielen gegen den Verlierer der NLA-Playouts teilzunehmen.

Playouts 
Die Playouts bestehen aus einer Partie, nämlich der Siebt- gegen den Achtplatzierten. Es wird im Modus Best-of-Five gespielt, wobei der Verlierer direkt in die 1. Liga absteigt.

Somit steigt der UHC Domat-Ems in die 1. Liga ab.

Weblinks 
 Website von swiss unihockey

Schweizer Unihockeymeisterschaft
Unihockey 2014
Unihockey 2015
Frauenunihockeywettbewerb